Сан Хосе де Мартинез има више значења:

 Сан Хосе де Мартинез (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де Мартинез (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику